Dette er en liste over Norges navnedage sorteret efter dato. Listens navne er skrevet på den norske stavemåde.
 
De norske navnedage bruges ikke meget i dagligdagen i modsætning til f.eks. i Sverige.

Alle årets navnedage i Norge 

Mærkedage
Navnedage